Пахорка — топоним в России.

 Пахорка — деревня в Троицком административном округе Москвы. Входит в состав поселения Новофёдоровское.
 Пахорка, Пехорка, Пахра — средняя река Москвы и Московской области, правый приток Москвы-реки.
 происхождение топонима
Название деревни — по реке Пахорка, на которой стоит. В «Списке населённых мест» 1862 года про неё сказано, что это владельческая деревня 2-го стана Верейского уезда Московской губернии при реке Пахорке .

Исходная форма гидронимов Пахра и Пехорка неизвестна. По мнению О. Н. Трубачёва и Е. С. Отина, исходная форма Пьх-ъра от славянского корня пьх- «толкать, пихать» и суффикса -р-.

По  версии? приводимой  Б. Б. Вагнером,  гидроним Пахра происходит от угро-финского корня «-яхр-, ягр-, -ахр-», что означает «озеро». По этой версии слово пахра'' можно перевести как «текущая из озера».

Примечания